Но́рберт Ви́нер (; 26 ноября 1894, Колумбия, штат Миссури, США — 18 марта 1964, Стокгольм, Швеция) — американский математик, один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта.

Биография 
Норберт Винер родился в еврейской семье. Он был первым ребёнком Лео Винера и Берты Кан. Отец учёного, Лео Винер (1862—1939), родился в Белостоке Российской империи, учился в Минской, а затем Варшавской гимназии, поступил в Берлинский технологический институт, после окончания второго курса которого переехал в США, где в итоге стал профессором на кафедре славянских языков и литературы в Гарвардском университете. Родители матери, Берты Кан, были выходцами из Германии.

В 4 года Винер уже был допущен к родительской библиотеке, а в 7 лет написал свой первый научный трактат по дарвинизму.
Норберт никогда по-настоящему не учился в средней школе. Зато в 11 лет он поступил в престижный Тафтс-колледж, который окончил с отличием уже через три года, получив степень бакалавра искусств.

В 18 лет Норберт Винер получил степени доктора философии по математической логике в Корнеллском и Гарвардском университетах. В девятнадцатилетнем возрасте доктор Винер был приглашён на кафедру математики Массачусетского технологического института.

В 1913 году молодой Винер начинает своё путешествие по Европе, слушает лекции Б. Рассела и Г. Харди в Кембридже и Д. Гильберта в Гёттингене. После начала войны он возвращается в Америку. Во время учёбы в Европе будущему «отцу кибернетики» пришлось попробовать свои силы в роли журналиста околоуниверситетской газеты, испытать себя на педагогическом поприще, прослужить пару месяцев инженером на заводе.

В 1915 году он пытался попасть на фронт, но не прошёл медкомиссию из-за плохого зрения.

С 1919 года Винер становится преподавателем кафедры математики Массачусетского технологического института.

В 1920—1930 годах он вновь посещает Европу. В теории радиационного равновесия звёзд появляется уравнение Винера — Хопфа. Он читает курс лекций в пекинском университете Цинхуа. Среди его знакомых — Н. Бор, М. Борн, Ж. Адамар и другие известные учёные.

В 1926 году женился на Маргарет Энгеманн, эмигрантке из Германии, которую сосватали ему родители. В браке родилось двое дочерей. Сестра Винера Констанция была замужем за математиком , а их дочь вышла замуж за не менее известного математика Вацлава Бенеша.

Перед второй мировой войной Винер стал профессором Гарвардского, Корнеллского, Колумбийского, Брауновского, Гёттингенского университетов, получил в собственное безраздельное владение кафедру в Массачусетском институте, написал сотни статей по теории вероятностей и статистике, по рядам и интегралам Фурье, по теории потенциала и теории чисел, по обобщённому гармоническому анализу.

Во время второй мировой войны, на которую профессор пожелал быть призванным, он работает над математическим аппаратом для систем наведения зенитного огня (детерминированные и стохастические модели по организации и управлению американскими силами противовоздушной обороны): результатом стала новая действенная вероятностная модель управления силами ПВО.

«Кибернетика» Винера увидела свет в 1948 году. Полное название главной книги Винера выглядит следующим образом «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине».

За несколько месяцев до смерти Норберт Винер был удостоен Национальной научной медали США, высшей награды для человека науки в Америке. На торжественном собрании, посвящённом этому событию, президент Джонсон произнёс: «Ваш вклад в науку на удивление универсален, ваш взгляд всегда был абсолютно оригинальным, вы потрясающее воплощение симбиоза чистого математика и прикладного учёного».

Норберт Винер скончался 18 марта 1964 года в Стокгольме. Похоронен на кладбище Vittum Hill, Нью-Гемпшир.

Награды 
Получил шесть научных наград и степень почётного доктора философии в трёх университетах.

Награды: Стипендия Гуггенхайма (1926-27), Премия имени Бохера (1933), Гиббсовская лекция (1949), Национальная научная медаль США (1963), Национальная книжная премия (1965)

Память 
В честь Норберта Винера в 1970 году назван кратер на обратной стороне Луны.

Н. Винер о социальных последствиях автоматизации 
Представим себе, что вторая революция завершена. Тогда средний человек со средними или ещё меньшими способностями не сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги. Выход один — построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Для строительства такого общества потребуется большая подготовка и большая борьба, которая при благоприятных обстоятельствах может вестись в идейной плоскости, а в противном случае — кто знает как?

Публикации на русском языке 

В СССР перевод «Кибернетики» Винера на русский язык, под редакцией Г. Н. Поварова, вышел в 1958 году, второе издание (с учётом расширенного американского издания) — в 1968 году, потом оно неоднократно переиздавалось.

 Н. Винер. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М.: Советское радио, 1958
 Современная математика для инженеров, сб. под ред. Э. Беккенбаха, 1958, М., ИЛ, 500 стр. // Н. Винер Гл. 8. Теория предсказания, стр. 185—215
 Н. Винер. Нелинейные задачи в теории случайных процессов. М.: ИЛ, 1961, 158 стр. с илл.
 Н. Винер. Управление и связь в животном и машине. Новые главы кибернетики. М.: Советское радио, 1963
 Н. Винер. Я — математик. М.: Наука, 1964, В 48 51 (09) УДК 510 (092), 354 стр. с илл., тир. 50000 экз.
 Н. Винер. Интеграл Фурье и некоторые его приложения. М.: Физматлит, 517.2 В 48, 256 стр. с илл., тир. 16000 экз.
 Н. Винер. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 2-е изд. М.: Советское радио, 1968
 Н. Винер. Творец и Будущее. М.: АСТ, 2003, 732 стр., тир. 5000 экз., ISBN 5-17-019210-X

Другие русские издания работ Винера 
 Винер Н. Бывший вундеркинд (автобиографическая повесть, часть первая)
 Винер Н. Я — математик (автобиографическая повесть, часть вторая, издание 2001 года)
 Винер Н. Я — математик (издание 1967 года)
 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983.
 Винер Н. Человеческое использование человеческих существ: Кибернетика и общество
 Винер Н. Акционерное общество «Бог и Голем»: Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика сталкивается с религией.
 Винер Н. Динамические системы в физике и биологии (статья)
 Винер Н. Индивидуальный и общественный гомеостазис (статья)
 Винер Н. Мое отношение к кибернетике, её прошлое и будущее (статья)
 Винер Н. Наука и общество (статья)
 Винер Н. Перспективы нейрокибернетики (статья)
 Винер Н. Основы метафизики, базовые законы и особенности (статья)
 Винер Н., Розенблют А. Проведение импульсов в сердечной мышце: Математическая формулировка проблемы проведения импульсов в сети связанных возбудимых элементов, в частности в сердечной мышце (статья)
 Винер Н. Голова (фантастический рассказ)
 Винер Н. Искуситель (роман)

См. также 

 Винеровский процесс
 Теорема Пэли — Винера
 Уравнение Винера — Хопфа
 Теорема Винера — Хинчина
 Винеровское оценивание
 Винеровская теория нелинейных систем
 Сосиска Винера
 Общая тауберова теорема Винера
 Премия Норберта Винера по прикладной математике

Примечания

Литература

Ссылки 

 Грачев М. Н. Кибернетический подход и система философских взглядов Норберта Винера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
 Грачев М. Н. Норберт Винер и его философская концепция
 Винер на сайте krugosvet.ru
 Фотографии
 I. E. Segal (1992) Norbert Wiener. 1894—1964. A Biographical Memoir . National Academy Press. Washington

Кибернетики США
Учёные США
Философы США
Философы XX века
Математики США
Математики по алфавиту
Математики XX века
Исследователи искусственного интеллекта
Учёные в области науки о системах
Мемуаристы США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Инженерной школы Университета Тафтса
Доктора философии
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Награждённые Национальной медалью науки США
Выпускники Варшавской гимназии
Вундеркинды
Лауреаты премии Бохера